Hot Summer peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Hot Summer (Heißer Sommer) est un film allemand réalisé par Joachim Hasler en 1968 ;
 Hot Summer (Verano ardiente) est un film mexicain réalisé par Alejandro Galindo en 1971 ;
 Hot Summer est un film philippin réalisé par Mel Chionglo en 1989 ;
 Hot Summer (Summer Catch) est un film américain réalisé par Michael Tollin en 2001.

Musique 
 Hot Summer est un album de Leslie Cheung sorti en 1988 ;
 Hot Summer est une chanson du groupe Monrose présente sur l'album Strictly Physical sortie en 2007.

Autre 
 Hot summers, expression qui désigne les émeutes raciales survenues principalement dans les années 1960 aux États-Unis.